Il singolare  del Morocco Tennis Tour Marrakech 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Marcos Daniel era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Jarkko Nieminen ha battuto in finale 6–3, 6–2 Oleksandr Dolhopolov Jr..

Teste di serie

  Oleksandr Dolhopolov Jr. (finale)
  Jarkko Nieminen (campione)
  Steve Darcis (secondo turno)
  Blaž Kavčič (secondo turno)

 Tejmuraz Gabašvili (secondo turno)
 Marcel Granollers (semifinali)
 Victor Crivoi (secondo turno)
 Simone Bolelli (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Morocco Tennis Tour Marrakech 2010